

Toponyme 
 Gutzwiller était un ancien village situé dans le département actuel du Haut-Rhin. Il est à l'origine du patronyme Gutzwiller et de son homonyme Goutzwiller.

Patronyme 

 Felix Gutzwiller (1948-), personnalité politique suisse.
 Martin Gutzwiller (1925-), physicien théoricien américain d'origine suisse.